Аквилония () — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Авеллино.

Население составляет 2 074 человека, плотность населения составляет 38 чел./км². Занимает площадь 55 км². Почтовый индекс — 83041. Телефонный код — 00827.

Покровителем города почитается святой Вит. Праздник города ежегодно празднуется 9 мая и 15 июня.

Города-побратимы 
  Камбьяно, Италия 
  Караманья-Пьемонте, Италия

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии